Karlheinz Essl ist der Name folgender Personen:

* Karlheinz Essl senior (* 1939), österreichischer Unternehmer und Kunstsammler
 Karlheinz Essl junior (* 1960), österreichischer Musiker